Енсдорф може бити:

 Енсдорф (Горњи Палатинат), општина у округу Амберг-Зулцбах, у њемачкој покрајини Баварска.
 Енсдорф (Сар), општина у округу Сарлуис, у њемачкој покрајини Сарланд.